

Geografia 
 Polonia
 Warsaw – esonimo inglese di Varsavia

 Stati Uniti d'America
 Warsaw – città della Contea di Duplin, Carolina del Nord
 Warsaw – area non incorporata della Contea di Walsh, Dakota del Nord
 Warsaw – città della Contea di Hancock, Illinois
 Warsaw – capoluogo della Contea di Kosciusko, Indiana
 Warsaw – capoluogo della Contea di Gallatin, Kentucky
 Warsaw – capoluogo della Contea di Benton, Missouri
 Warsaw – città della Contea di Wyoming, New York
 Warsaw – villaggio della Contea di Wyoming, New York
 Warsaw – villaggio della Contea di Coshocton, Ohio
 Warsaw – capoluogo della Contea di Richmond, Virginia

Musica 
 Warsaw – nome precedente dei Joy Division, gruppo musicale britannico
 Warsaw – brano dell'album Dziekuje Poland Live '83 di Klaus Schulze del 1983
 Warsaw – raccolta dei Joy Division del 1994

Altri progetti